Чемпіонат Шотландії з футболу 1894-95 — футбольне змагання у найвищому дивізіоні чемпіонату Шотландії, що стартував 11 серпня 1894 року та фінішував 18 травня 1895 року. Це 5-й сезон чемпіонату Шотландії, свій перший титул чемпіона здобув «Гарт оф Мідлотіан».

Підсумкова таблиця

Посилання 
 Чемпіонат Шотландії на wildstat 
 Чемпіонат Шотландії на rsssf 

1894-95
Шотландія
Шотландія